Церово е разпространен славянски топоним, производен от цер и може да се отнася за:

България 
 Церово, село в област Благоевград;
 Церово, село в област Пазарджик;
 Церово, село в Софийска област;

Северна Македония 
 Церово, село в община Демир Хисар;
 Церово, село в община Желино;
 Церово, село в община Маврово и Ростуше;

Вижте също:
 Цер, село в община Другово

Гърция 
 Церово, днес Клиди, село в дем Суровичево, Западна Македония

Словакия 
 Церово, на унгарски Цери, село в окръг Крупина, Банскобистришки край

Сърбия 
 Церово, село в община Ражан

Черна гора 
 Церово, село в община Биело поле
 Церово, село в община Никшич

Вижте също 
 Церова
 Церовица
 Церие, село в Мала Преспа, Албания, населено с хора с български етнически произход